Georges Gauthier peut désigner :
 Georges Gauthier (1871-1940), évêque du diocèse catholique de Montréal ;
 Georges Gauthier (1894-19..), réalisateur et acteur français ;
 Georges Gauthier (1878-1939), inventeur français.

Voir aussi 
 Joseph-Georges Gauthier (1918-1978), homme politique québécois, député
Georges-Henri Beauthier